Остаточні результати парламентських виборів 2012 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у районах та міськрадах міст обласного підпорядкування по партіях, що пройшли до парламенту.

У відсотках

У абсолютних цифрах

Примітки

Посилання 
 Центральна Виборча Комісія України — Вибори народних депутатів України 2012
 Інтерактивні карти результатів Парламентських виборів 2012 року

Політичні списки
2012